Casignano ima više značenja:
 Casignano, Bolzano
 Casignano, Firenze